Это дискография американского поп-рок дуэта 78violet (ранее Aly & AJ с 2005 по 2009) в 2005 году вышел их первый альбом ''Into the Rush'', который стал золотым в США. К 20 марта 2006 года было продано более 500 000 копий. Into The Rush также было продано более 808 000 копий в декабре 2007 года и более миллиона копий по всему миру. Многие их песни стали саундтреками.

Их второй студийный альбом Insomniatic  дебютировал под номером пятнадцать в США, и было продано более 39000 копий в первую неделю; это их самая высокая стартовая до настоящего времени. Их сингл «Potential Break Up Song» является наиболее успешным синглом на сегодняшний день. Альбом стал платиновым и продали более 1000000 копий. Эта песня также возглавила 1020 стран из многих, таких как Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Ирландия. Девушки работают над своим третьим студийным альбомом. Дата релиза неизвестна в это время, но они подтвердили то, что дата выхода запланирована на 2011 год.

Альбомы

Студийные альбомы

Праздничные альбомы

Синглы

Видеоклипы

Прочее 
 78violet записала песню для компьютерной игры The Sims 2 Pets performing «Chemicals React» на симлише.

Примечания

Ссылки 
 Official site 
 Hollywood Records site

78violet
78violet